Archidamo I – re di Sparta nel VII secolo a.C.
 Archidamo II – re di Sparta dal 476 al 427 a.C.
 Archidamo III – re di Sparta dal 360 al 338 a.C.
 Archidamo IV – re di Sparta dal 305 al 275 a.C.
 Archidamo V – re di Sparta dal 228 al 227 a.C.